Mutiny on the Bounty  o Motí del Bounty , conflicte entre la tripulació de l'HMS Bounty i el seu capità el 1789 que ha esdevingut un motiu de la cultura popular
 Mutiny on the Bounty (novel·la), novel·la escrita per Charles Nordhoff i James Norman Hall, publicada l'any 1932.
 Mutiny on the Bounty  o Rebel·lió a bord , pel·lícula de 1935 dirigida per Frank Lloyd
 Mutiny on the Bounty  o Motí a la Bounty , pel·lícula de 1962 dirigida per Lewis Milestone